Александр Векстрём (; 27 марта 1987, Финляндия) — финский футболист, нападающий. Воспитанник клуба Мариехамн. Выступал за шведский «Рюннинге». Его старший брат — Кристоффер Векстрём.

С 2007 года выступает за сборную Аландских островов. В 2009 году на Островных играх в её составе забил три гола, по одному сборным Шетландских островов, Гренландии и острова Мэн.

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки ФК «Мариехамн»